Toto je medailové pořadí zemí na Letních olympijských hrách 2016, které se konaly v Riu de Janeiru.

Počet medailí 

Toto je kompletní tabulka počtu medailí udělených na Letních olympijských hrách 2016 podle údajů Mezinárodního olympijského výboru.

{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
|- bgcolor="f2f2f2"
! Pořadí !! align="left" | Země !! style="background-color:gold;" | Zlato !! style="background-color:silver;" | Stříbro !! style="background-color:#cc9966;" | Bronz !! Celkem
|-
| 1 || align="left" |  || 46 || 37 || 38 || 121
|-
| 2 || align="left" |  || 27 || 23 || 17 || 67
|-
| 3 || align="left" |  || 26 || 18 || 26 || 70
|-
| 4 || align="left" |  || 19 || 18 || 19 || 56
|-
| 5 || align="left" |  || 17 || 10 || 15 || 42
|-
| 6 || align="left" |  || 12 || 8 || 21 || 41
|-
| 7 || align="left" |  || 10 || 18 || 14 || 42
|-
| 8 || align="left" |  || 9 || 3 || 9 || 21
|-
| 9 || align="left" |  || 8 || 12 || 8 || 28
|-
| 10 || align="left" |  || 8 || 11 || 10 || 29
|-
| 11 || align="left" |  || 8 || 7 || 4 || 19
|-
| 12 || align="left" |  || 8 || 3 || 4 || 15
|- bgcolor="ccccff"
| 13 || align="left" | * || 7 || 6 || 6 || 19
|-
| 14 || align="left" |  || 7 || 4 || 6 || 17
|-
| 15 || align="left" |  || 6 || 6 || 1 || 13
|-
| 16 || align="left" |  || 6 || 3 || 2 || 11
|-
| 17 || align="left" |  || 5 || 3 || 2 || 10
|-
| 18 || align="left" |  || 5 || 2 || 4 || 11
|-
| 19 || align="left" |  || 4 || 9 || 5 || 18
|-
| 20 || align="left" |  || 4 || 3 || 15 || 22
|-
| 21 || align="left" |  || 4 || 2 || 7 || 13
|-
| 22 || align="left" |  || 3 || 5 || 9 || 17
|-
| 23 || align="left" |  || 3 || 2 || 3 || 8
|-
| 24 || align="left" |  || 3 || 2 || 2 || 7
|-
| 25 || align="left" |  || 3 || 1 || 4 || 8
|-
| 26 || align="left" |  || 3 || 1 || 2 || 6
|-
| 27 || align="left" |  || 3 || 1 || 0 || 4
|-
| 28 || align="left" |  || 2 || 6 || 7 || 15
|-
| 29 || align="left" |  || 2 || 6 || 3 || 11
|-
| 30 || align="left" |  || 2 || 6 || 2 || 10
|-
| 31 || align="left" |  || 2 || 5 || 4 || 11
|-
| 32 || align="left" |  || 2 || 4 || 2 || 8
|-
| 33 || align="left" |  || 2 || 3 || 6 || 11
|-
| 34 || align="left" |  || 2 || 3 || 2 || 7
|-
| rowspan="2" | 35 || align="left" |  || 2 || 2 || 2 || 6
|-
| align="left" |  || 2 || 2 || 2 || 6
|-
| 37 || align="left" |  || 2 || 2 || 0 || 4
|-
| 38 || align="left" |  || 2 || 1 || 4 || 7
|-
| 39 || align="left" |  || 1 || 7 || 10 || 18
|-
| 40 || align="left" |  || 1 || 4 || 4 || 9
|-
| 41 || align="left" |  || 1 || 3 || 4 || 8
|-
| 42 || align="left" |  || 1 || 3 || 0 || 4
|-
| 43 || align="left" |  || 1 || 2 || 7 || 10
|-
| 44 || align="left" |  || 1 || 2 || 5 || 8
|-
| 45 || align="left" |  || 1 || 2 || 1 || 4
|-
| 46 || align="left" |  || 1 || 2 || 0 || 3
|-
| 47 || align="left" |  || 1 || 1 || 3 || 5
|-
| rowspan="2" | 48 || align="left" |  || 1 || 1 || 0 || 2
|-
| align="left" |  || 1 || 1 || 0 || 2
|-
| 50 || align="left" |  || 1 || 0 || 2 || 3
|-
| rowspan="3" | 51 || align="left" |  || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| align="left" |  || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| align="left" |  || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| rowspan="6" | 54 || align="left" |  || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| align="left" |  || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| align="left" |  || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| align="left" |  || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| align="left" |  || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| align="left" |  || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| 60 || align="left" |  || 0 || 4 || 1 || 5
|-
| 61 || align="left" |  || 0 || 3 || 2 || 5
|-
| rowspan="2" | 62 || align="left" |  || 0 || 2 || 0 || 2
|-
| align="left" |  || 0 || 2 || 0 || 2
|-
|64|| align="left" |  || 0 || 1 || 3 || 4
|-
| rowspan="2" | 65 || align="left" |  || 0 || 1 || 2 || 3
|-
| align="left" |  || 0 || 1 || 2 || 3
|-
| rowspan="2" | 67 || align="left" |  || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| align="left" |  || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| rowspan="5" | 69 || align="left" |  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| align="left" |   || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| align="left" |  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| align="left" |  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| align="left" |  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 74 || align="left" |  || 0 || 0 || 4 || 4
|-
| rowspan="2" | 75 || align="left" |  || 0 || 0 || 3 || 3
|-
| align="left" |  || 0 || 0 || 3 || 3
|-
| 77 || align="left" |  || 0 || 0 || 2 || 2
|-
| rowspan="10" | 78 || align="left" |  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| align="left" |  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| align="left" |  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| align="left" |  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| align="left" |  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| align="left" |  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| align="left" |  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| align="left" |  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| align="left" |  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| align="left" |  || 0 || 0 || 1 || 1
|- class="sortbottom"
! colspan="2" | Celkem (87 NOV)    || 307 || 307 || 360 || 974
|}

Letní olympijské hry 2016
2016